Liberty Center ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Liberty Center (Indiana)
 Liberty Center (Iowa)
 Liberty Center (Ohio)